

Diego est un prénom masculin d'origine espagnole, forme hispanophone du français Jacques. Il a parfois été retraduit par  en français.

Personnalités 
 Diego (1960-), Diego Rodríguez Fernández, est un footballeur espagnol.
 Diego (1985-), Diego Ribas da Cunha, est un footballeur brésilien.
 Diego (1988-), Diego Rigonato Rodrigues, est un footballeur brésilien.
 Diego (1995-), Diego Jara Rodrigues, est un footballeur brésilien.
 Diego d'Alcalá est un saint catholique du .
 Eliseo Diego (1920-1994) et son fils Eliseo Alberto (1951-2011) sont des poètes cubains.
 Diego Velasquez (1599-1660) peintre baroque espagnol.

Culture populaire

Cinéma 
 Diego est un personnage de fiction apparaissant dans L'Âge de glace.

Don Diego est un personnage de fiction apparaissant dans la série Zorro.

Bande dessinée 
 Diégo, une série de bande dessinée créé en 1962 par Charles Jadoul et Herbert.

Autres
 Diego, le nom donné à une tortue géante des Galápagos, de l'espèce Chelonoidis hoodensis.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom espagnol

ca:Dídac
es:Diego